Брюникель может означать:

 Брюникель — коммуна во Франции.
 Брюникель (виконтство) — виконтство.
 Брюникель (пещера) — пещера.
 Брюникель (замок) — замок.
  — каменный заслон от ветра у первобытных людей.